Bisco ou BISCO peut faire référence à:

Personnalités 
 Joy Bisco (née en 1975), actrice américaine
 Bisco Hatori (né en 1975), artiste de manga japonais

Divers 
 BISCO, l'abréviation pour British Iron & Steel Corporation

Voir aussi